Unter Ausgasen versteht man:

das Entweichen von Gasen aus flüssigem oder festem Material, siehe Ausgasen.
allgemeiner auch die gesteuerte Entfernung von Gasen und anderer flüchtiger Substanzen aus Flüssigkeiten und Festkörpern, siehe Entgasung.
die thermo-chemische Abspaltung von Gasen bei hohen Temperaturen, siehe Pyrolyse.
das Desinfizieren von Ställen u. ä. mit Gasen, siehe Begasung. 
die Gasung beim Laden, resp. Überladen eines Bleiakkumulators, der die Ladeendspannung (2,4 Volt) erreicht hat.